CED kan henvise til:
 Centre for Educational Development – pædagogisk center ved Aarhus Universitet